2. Svetovno prvenstvo v veslanju se je odvijalo leta 1966 na Bledu, Slovenija, takrat Jugoslavija

Prvenstvo je slovelo po odlični organizaciji.

Dobitniki medalj

Medalje po državah

Reference

Veslanje v Sloveniji
1966
1966 v športu
1966 v Sloveniji
Športne prireditve v Sloveniji
Šport na Bledu